Allmendbach – nach dem Wort Allmende für gemeinschaftlich genutzten Grund – ist ein Gewässername:

 Allmendbach (Dorfbach), linker Zufluss des Dorfbachs (zum Seerhein) in Tägerwilen, Bezirk Kreuzlingen, Kanton Thurgau
 Allmendbach (Essbach), linker Zufluss des Essbachs (zum Jonenbach) in Affoltern am Albis, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Allmendbach (Forellenbächle) – siehe unten → Teninger Allmendbach
 Allmendbach (Mülibach), linker Zufluss des Mülibachs (zum Jonenbach) bei Hausen am Albis, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Allmendbach (Schäflibach), linker Zufluss des Schäflibachs bei Urdorf, Bezirk Dietikon, Kanton Zürich
 Allmendbach (Wissenbach), rechter Zufluss des Wissenbachs (zur Bünz) bei Buttwil, Bezirk Muri, Kanton Aargau

 Teninger Allmendbach, rechter Zufluss des Forellenbächles (zum Moosgraben, zum Feuerbach, zur Glotter) im Wald Teninger Allmend bei Teningen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Allmendbächle
 Allmendgraben